Széchenyi, Széchényi Ferenc
 Széchényi Ferenc (1754–1820) politikus, könyvtár- és múzeumszervező, gróf Széchenyi István édesapja
 Széchenyi Ferenc (1835–1908) főrend, gróf, 1873-ban Somogytarnócán kastélyt építtetett (lásd: Barcs)
 Széchényi Ferenc (1901–1963) nagybirtokos, főrend

Szécsényi Ferenc

 Szécsényi Ferenc (1922–2014) Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr

Ferenc